La saison 1981-1982 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace.

Ligue nationale A

Première phase

Match de barrage 
Il se déroule le , à Olten. Le vainqueur participe à la poule finale pour le titre, le perdant à celle de promotion/relégation :

CP Berne - HC Bienne 2-3

Poule finale 

Le HC Arosa remporte son neuvième titre national.

Poule de promotion/relégation LNA/LNB

Ligue nationale B

Première phase

Groupe Ouest

Groupe Est

Poules de maintien

Poule ouest

Poule est

ligue

Notes et références

Notes

Références 

1981-1982
Suisse 1981-1982
Suisse 1981-1982
Sport en Suisse en 1981
Sport en Suisse en 1982